Флаг муниципального образования Куртамы́шский район Курганской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 16 июля 2009 года решением Куртамышской районной Думы № 63 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5621.

Описание 
«Флаг Куртамышского района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Куртамышского района в зелёном, белом, жёлтом и красном цветах. Обратная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны».

Геральдическое описание флага:

В зелёном поле с волнистой серебряной оконечностью золотой цветок, сердцевина и каждые из лепестков которого — правильные шестиугольники, тонко окантованные червленью (красным), окружённый по сторонам и внизу венком из шести золотых хлебных колосьев, по три с каждой стороны от цветка, разложенных веерообразно.

Обоснование символики 
Символика флага района воспроизводит символику герба района. Волнистое изображение оконечности зелёного поля — символ того, что название района связано с названием реки Куртамыш.

Серебряная оконечность символизирует обилие в районе рек и озёр.

Цветок, олицетворяющий пчелиные соты, подчёркивает тюркское значение слова «Куртамыш» — «пчелиное место» и символизирует трудолюбие жителей района, богатство, уважение, щедрость и плодородие Куртамышской земли.

Золотые пшеничные колосья указывают на основу экономического развития района — сельское хозяйство.

Примечания